A 21 619-es számú mellékút egy egészen rövid, öt számjegyű mellékút Heves megyében. A 21-es főút és a Hatvan Nagygombos városrészére vezető 24 102-es út kereszteződésénél lévő csomópont egyik ága.

A Budapest felől érkező forgalmat vezeti rá a 21 621-es útra, amelynek folytatása – a 21 624-es úttal való egyesülése után – a 24 102-es út. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a hossza mindössze 38 méter.

A csomópont ágai: Budapest felől letérve a 21 619-es, onnan tovább a 24 102-es-ig a 21 621-es, az előbbiből Salgótarján felé a 21 620-as, Salgótarján felől letérve a 21 622-es, onnan tovább a 24 102-es-ig a 21 624-es, az előbbiből Budapest felé pedig a 21 623-as utak.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 23.

Jegyzetek 

21619
Hatvan közlekedése